Суперкубок Іспанії з футболу 1990 — 5-й розіграш турніру. Матчі відбулись 4 і 11 грудня 1990 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Барселона.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt  
 Суперкубок на rsssf  

1990
Іспанія
1990 в іспанському спорті